Андре́й Быстри́цкий:
 Быстрицкий, Андрей Андреевич (1799—1872) — подпоручик Черниговского пехотного полка, декабрист.
 Быстрицкий, Андрей Георгиевич (род. 1960) — российский журналист, медиаменеджер.